Мавзолей Йахйи ибн Мухаммада ал-Хаджа или мавзолей Мамедбейли () — мавзолей XIV века, расположенный в селе Мамедбейли Зангеланского района Азербайджана на возвышенности близ реки Аракс.

История 
Построил мавзолей в 1305 году архитектор Али Маджд ад-Дин на «Шёлковом пути». В 1975 году в мавзолее были проведены подземные очистительные работы, в результате которых и была обнаружена гробница.

Село Мамедбейли Зангеланского района Азербайджана, в котором находится мавзолей, с осени 1993 до октября 2020 года контролировалось непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Архитектура 

Она имеет прямоугольнообразный план размерами 2,95x3,30 м. Вход в гробницу расположен с западной стороны. Ширина двери 76 см, а высота 88 см. Согласно правилам Ислама вход в мавзолей не должен был превышать 120 см, чтобы вошедший, кланяясь, чтил память умершего. В средние века такого рода мавзолеи сооружались над могилами феодальной знати, известных людей. Верхняя часть мавзолея в настоящее время немного разрушена. Верхняя часть мавзолея, построенная в форме восьмигранной призмы, дополнена крышей в форме пирамиды. Её стены очень аккуратно обложены снаружи и изнутри точёными камнями, а её гробница внутри представляет собой квадрат. Дверь мавзолея расположена на высоте 1,8 м. Внутренний свод имеет сферическую, внешний же пирамидальную форму. 

На её входной двери имеется надпись на арабском языке. Она гласит: «Я — обладатель этого строения слабый раб, нуждающийся в милости Аллаха высочайшего, Йахйа Ибн Мухаммед ал-Хадж, построен Али Маджд ад-Дином в месяце рамадан 704 г.» (28.III-27.IV.1305 г.). В начале надписи и в обрамлении имеются стихи из Корана — III-16-18: 61-13: 65-35 (17, 20, 21).

Примечания

Ссылки 
 Мавзолей
 К. М. Мамед-заде. Строительное искусство Азербайджана. Стр. 40-41

Йахйи
Зангеланский район
Здания и сооружения, заложенные в 1305 году